Az 1998-as wimbledoni teniszbajnokság női versenyét a cseh Jana Novotná nyerte a francia Nathalie Tauziat előtt.

Kiemeltek 

<ol start="1">
  Martina Hingis (Elődöntős)
  Lindsay Davenport (Negyeddöntős)
  Jana Novotná (Bajnok)
  Steffi Graf (Harmadik kör)
  Arantxa Sánchez Vicario (Negyeddöntős)
  Szeles Mónika (Negyeddöntős)
  Venus Williams (Negyeddöntős)
  Conchita Martínez (Harmadik kör)

  Amanda Coetzer (Második kör)
  Irina Spîrlea (Negyedik kör)
  Mary Pierce (Első kör)
 - 
  Patty Schnyder (Második kör)
  Sandrine Testud (Negyedik kör)
  Dominique Van Roost (Negyedik kör)
  Nathalie Tauziat (Döntős)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Külső hivatkozások 
 Eredmények az ITFtennis.com honlapon 

N1